Gehlen är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolph Ferdinand Gehlen
 Arnold Gehlen
 Reinhard Gehlen

Se även 

 Organisation Gehlen
 Biała Piska